Les pegasoferes (Pegasoferae) són un superordre de mamífers que s'ha proposat basant-se en recerca genòmiques en sistemàtica molecular per Nishihara, Hasegawa i Okada (2006).

Davant la seva sorpresa, les dades recollides els van dur a proposar un clade que comprenia els quiròpters, els carnívors, perissodàctils i els folidots. Segons això, els parents més propers perissodàctils són els carnívors. Altres teories anteriors a les dades filogenètiques havien relacionat els quiròpters amb els insectívors i els perissodàctil amb els artiodàctils en el tàxon dels ungulats.

Cladograma

Referències 

Laurasiateris